

Persone
 Fumiko Okuno (1972) – ex sincronetta giapponese
 Haruna Okuno (1999) – lottatrice giapponese
 Hiroaki Okuno (1989) – calciatore giapponese
 Ryōsuke Okuno (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Seiichiro Okuno (1974) – ex calciatore giapponese

Altro
 Diga di Okuno – diga multifunzione nella prefettura giapponese di Shizuoka